Vicens steht für:

 Casa Vicens, Gebäude von Antoni Gaudí in Barcelona

Vicens ist der Familienname folgender Personen:

 Antònia Vicens (* 1941), mallorquinische Schriftstellerin
 Hèctor Hernández Vicens (* 1975), spanischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Miguel Vicens (1944–2022), spanischer Bassist, siehe Los Bravos
 Rosa Vicens Mas (* 2000), spanische Tennisspielerin